Osoby
 Manfred Ulbricht (ur. 1947) – niemiecki kolarz torowy
 Walter Ulbricht (1893–1973) – niemiecki polityk i działacz komunistyczny

 Inne
 doktryna Ulbrichta – doktryna polityki zagranicznej